Перса:

 Перса — жіночі груди.
 Перса — у давньогрецькій міфології — океаніда.

Посилання